Cavalerie : ensemble des unités militaires combattant à cheval.
 Cavalerie : ensemble des chevaux et poneys d'un club équestre.
 Cavalerie : escroquerie basée sur une course permanente entre la collecte de nouveaux fonds et des paiements visant à donner confiance.
La Cavalerie : commune française du département de l'Aveyron.
La Cavalerie : ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Castéra-Verduzan.

 La Cavalerie, chanson de Julien Clerc, sortie le , premier 45 tours du jeune chanteur de 20 ans et premier grand succès.
 La Cavalerie, un groupe de super-héros créé par Marvel Comics.